Munhozense – abitanti di Munhoz de Melo
Munhozense – abitanti di Munhoz